Whitespace ist:

 Typografischer Weißraum, die Freistellen im Text
 Leerraum, in der Informatik Zeichen in einem Text, die im Texteditor normalerweise nur durch Leerflächen dargestellt werden
 Whitespace (Programmiersprache), eine esoterische Programmiersprache
 White Space (Funktechnik), Funkfrequenzen, welche einem Rundfunkservice (z. B. DVB-T) zugeordnet sind, aber lokal nicht benutzt werden
 Aufstellungsflächen für Server, Switches und Datenspeicher in Rechenzentren, im Gegensatz zum Grey Space für Klimatechnik, Notstrom und weitere Betriebseinrichtungen

Siehe auch:
 Leerzeichen